Моргадо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Известные носители 
 Моргадо, Бруно (род. 1997) — швейцарский футболист, играющий на позиции нападающий.
 Моргадо, Диого (род. 1981) — португальский актёр, режиссёр, монтажёр, сценарист, продюсер и экс-модель.
Моргадо, Хуан Себастьян (род. 1947) — аргентинский шахматист.